Singapurische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Singapurische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Singapurische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Singapurische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Singapurische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Singapurische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)